El municipio de Sherman (en inglés: Sherman Township) es un municipio ubicado en el condado de DeKalb en el estado estadounidense de Misuri. En el año 2010 tenía una población de 550 habitantes y una densidad poblacional de 3,77 personas por km².

Geografía 
El municipio de Sherman se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 145.82 km², de la cual 144,82 km² corresponden a tierra firme y (0,68 %) 0,99 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 550 personas residiendo en el municipio de Sherman. La densidad de población era de 3,77 hab./km². De los 550 habitantes, el municipio de Sherman estaba compuesto por el 98,55 % blancos, el 0,18 % eran asiáticos, el 0,36 % eran de otras razas y el 0,91 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,64 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Misuri
Localidades del condado de DeKalb (Misuri)